Plaatsen
 Leake (North Yorkshire), plaats in Engeland
 Old Leake, plaats in Engeland
 West Leake, plaats in Engeland
 East Leake, plaats in Engeland
 Leake County, county in de Verenigde Staten

Personen
 George Leake, 3e premier van West-Australië